Karl Gottfried Konstantin Dehio – patologo tedesco
 48415 Dehio – asteroide della fascia principale